Пфеффинген:

 Пфеффинген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.
 Пфеффинген — район города Альбштадт